Ю́нгстедт () — шведская фамилия. Известные носители:

 Юнгстедт, Аврора (1821—1908) — шведская писательница.
 Юнгстедт, Аксель (1859—1933) — шведский художник.
 Юнгстедт, Мари (род. 1962) — шведская писательница и журналистка.
 Юнгстедт, Матильда (1864—1923) — шведская оперная певица.